McGaw steht für:
 McGaw (Ohio), Unincorporated Community in Scioto County, Ohio
 McGaw (Ontario), Geisterstadt in Huron County (Ontario), Ontario
 McGaw Peak, Berg an der Ruppert-Küste des westantarktischen Marie-Byrd-Lands

Siehe auch:
 GAW